Personen met de achternaam Alexandru
Maria Alexandru, Roemeens tafeltennisspeelster
Nicoleta Alexandru, Roemeens zangeres

Voornaam
Alexandru, de Roemeense vorm van de jongensnaam Alexander